Ulrichs ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Ulrichs (1838–1927), deutscher Oberförster und Initiator des Skifahrens im Harz
 Christian Ulrichs (* 1968), deutscher Biologe
 Hans-Georg Ulrichs (* 1966), deutscher evangelischer Theologe und Pfarrer  
 Heinrich Ulrichs (1807–1843), deutscher Klassischer Philologe
 Hermann Friedrich Ulrichs (1809–1865), deutscher Schiffbaumeister und Werftbesitzer
 Karl Ulrichs (1863–1934), deutscher Theaterschauspieler
 Karl Friedrich Ulrichs (* 1966), deutscher evangelischer Theologe
 Karl Heinrich Ulrichs (1825–1895), deutscher  Jurist, Journalist und Verleger, Vorkämpfer der Schwulen-Bewegung
 Timm Ulrichs (* 1940), deutscher Künstler
 Timo Ulrichs (* 1971), deutscher Infektionsepidemiologe

Ulrichs bezeichnet

 Ulrichs (Gemeinde Unserfrau-Altweitra), Katastralgemeinde von Unserfrau-Altweitra, Bezirk Gmünd, Niederösterreich